Björn Berg, född 17 september 1923 i Unterwössen i Bayern, död 13 juli 2008 i Danderyd, var en svensk tecknare, målare och grafiker, illustratör och skulptör.

Biografi
Han var son till konstnären Folke Wilhelmsson Berg. Denne sökte sig till New York för att verka som porträttmålare och åren 1927–1935 bodde familjen på Manhattan. Björn Berg fick särskild undervisning i konst genom New Yorks skolsystem för begåvade barn. I Djursholms Samskola 1937–1939 uppskattades hans konstnärliga förmåga och uppmuntrades av lärarna. Vid sexton års ålder lämnade han skolan. Under tiden som inkallad 1942–1945 bidrog han med ironiska och skämtsamma teckningar om militärlivet till Söndagsnisse-Strix.

I början av 1940-talet studerade Berg två år vid Tekniska skolan samtidigt som han arbetade på Gumælius reklambyrå. År 1943 studerade han vid Konsthögskolans grafikskola. Han fick franska statens stipendium för tio månaders konststudier i Frankrike 1947, då han studerade i ateljéerna hos André Lhote och Fernand Léger samt vid École nationale supérieure des Beaux-Arts. Även arbeten "al fresco" för professor Pierre Ducos de la Haille ingick i studierna samtidigt som han i viss mån försörjde sig med hjälp av bilder och småreportage som han sålde till Aftonbladet, Söndagsnisse-Strix och Industria.

Björn Berg reste till Indien 1951 och Sri Lanka 1954 och skickade reportage hem till Dagens Nyheter. Ett scoop var intervjun med Tenzing Norgay, i Darjeeling, Indien, efter dennes bestigning av Mount Everest. Bilden användes också i Sherpa Tenzings egen bok.

År 1952 fick Berg anställning som reportagetecknare på Dagens Nyheter, och hade under 40 års tid ett nära samarbete med Alf Henrikson på Namn & Nytt-sidan. Han gjorde också många reportage samt resor tillsammans med  journalisterna Karl Anders Adrup, Torsten Ehrenmark, Red Top, Birgitta Edlund med flera.

Björn Bergs samarbete med Henrikson resulterade även i ett stort antal historieböcker samt flera versböcker. Han har också gjort sig känd som illustratör av Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga samt Alf Prøysens böcker om Gumman som blev liten som en tesked, för att nämna några. Nedan listas samtliga verk som Björn Berg har illustrerat helt eller delvis.

En av illustrationerna till Emil i Lönneberga finns som frimärksmotiv i en serie till Astrid Lindgrens 80-årsdag 1987. 

Björn Berg är begravd på Djursholms begravningsplats.

Utställningar i urval 
 De ungas salong, 1943 och 1948
 Liljevalchs konsthall, Nordisk grafik. 1948
 Göteborgs konstmuseum, 1949
 Blå Paletten, Gamla Stan 1952
 Konsthallen i Falun tillsammans med fadern Folke W:son Berg, 1960
 De Unga tillsammans Poul Ströyer, Birger Lundquist, Fibben Hald, m.fl., 1962
 Kungliga livrustkammaren, Historiska bilder, 1965
 Nationalmuseum, tillsammans med andra tecknare, tidningen VI:s 50-årsjubileum
 Östasiatiska Museet, Kinesisk Historia, 1967
 Falu Koppargruva/stora Kopparbergs museum, 1970
 Torshälla, 1970 och 1972
 Konstnärshuset, Stockholm 1972
 Kalmar konstmuseum tillsammans med hustrun Eva, skisser från Lönneberga 1972
 Medborgarhuset, Enköping tillsammans med hustrun Eva, 1973
 Galleri Origo, 1976
 Länsmuseet, Umeå, tillsammans med Hasse Erikson, 1976
 Kavaletten, Uppsala, 1981
 Eskilstuna konstmuseum, tillsammans med 20 nutida tidningstecknare, 1984
 Göteborgs konstmuseum, med flera tecknare, 1984
 Eskilstuna konstmuseum, 1990
 Galleri Viktor, Djursholm, tillsammans med hustru Eva, 1991
 Andréemuseet, Gränna, "Illustrationer av Alf Henriksons böcker", 1991
 DN-huset, 1992
 Historiska museet, " Myter", 1993
 Konstnärshuset, retrospektiv, 1993
 Galleri Dialog, 1995
 Galleri Munken, 1990-tal, tillsammans med hustru Eva Gehlin-Berg, Versalen, Sundsvall, tillsammans med hustru Eva och sonen Torbjörn Berg, 1997
 Nationalmuseum, "Emil möter Teskedsgumman", 2004–2005
 Vimmerby, Astrid Lindgrens Näs " Från new York till Katthult", 2006
 Junibacken, 2007-2010 , hundraårsfirandet av Astrid Lindgren
 Fjällmuseet, Funäsdalen, retrospektiv, 2008
 Hallands konstmuseum, Halmstad, " ASTRID Anna Emila LINDGREN (prod. Kulturhuset Stockholm) och Björn Berg, 2008
 World Childrens Museum, Okazaki, Japan, Astrid Lindgren 2009
 Vandringsutställning, Fukuyama, Kyoto, Nigata, Japan, Astrid Lindgren, 2010–2012
 Stockholmsbilder, Stockholms Stadsmuseum, 2011
 Galleri Hackås, Jämtland, 2011
 Bildmuseet, Umeå, Inte en dag utan ett streck, Björn Bergs sagobildsvärld, 2012 
 Kulturcentrum Astrid Lindgrens Näs; Vägen till Emil, 2013
 Vandringsutställning 2013, Der Weg zu Michel. Astrid Lindgren & Björn Berg, Kiel, München och Erfurt, Tyskland
 Norge, 2014 Teskedsgumman – Alf Pröysens 100-årsjubileum
 Kulturen i Lund, 2015 februari, Emil! – en lekutställning februari till augusti 2015

Representerad på följande museer 
 Nationalmuseum
 Konstakademien
 Göteborgs konstmuseum
 Kalmar konstmuseum
 Stadsmuseet, Stockholm
 Gustav VI Adolfs samling
 Manilla, Porträttsamlingen
 Moderna museet
 Arkitektur- och designcentrum 
 Armémuseum
 Postmuseum
 Nordiska museet

Bokutgivning

Priser och utmärkelser 
 Bästa Stockholmsbilden, 3:e pris (300:-), 1940
 Franska statens stipendium, 10 månaders vistelse i Frankrike (125:-/mån), 1947
 Åhlén & Åkerlunds Reportagetävling, 1:a pris (1 000:-), 1948
 Pressbyråns julkortstävling, 1:a pris (3 000:-), 1950
 Arbetsstipendium, Konstnärsstipendienämnden (4 000:-), 1965
 Elsa Beskow-plaketten 1971
 Arbetsstipendium, Konstnärsstipendienämnden, 1971
 Sveriges Författarfonds bokillustratörsstipendium (10 000:-), 1972
 Hedersomnämnade, IBBY, USA, 1972
 Hedersomnämnade, Årets filmaffisch, Emil, 1973
 Statens konstnärsstipendium, 1973
 Litteraturfrämjandets stipendium, 1974
 Svensk Bokkonst, 1975
 Göteborgs brottningsförbund, 1977
 Alf Henrikson-priset, 1983
 Kulturpris, Danderyds Kommun, 1984
 Knut V. Pettersson-stipendiet, Svenska Tecknare, 1986
 Internationales Karikaturisten Treffen, 1987
 Trevipriset, 1990
 Elsa och Axel J Sjögrens fond, Konstnärsklubben, 1992
 Astrid Lindgrens värld-stipendiet, 1996
 Postum utmärkelse för illustrationerna av Emil i Lönneberga, Tyskland, 2008

Källor 
 
 Björn Berg på Amanda

Noter

Externa länkar 
 
 Björn Berg på bildmakarnaberg.se
 Björn Berg på astridlindgren.com
 Björn Berg på Rabén & Sjögren

Svenska tecknare under 1900-talet
Svenska grafiker under 1900-talet
Svenska målare under 1900-talet
Svenska illustratörer
Svenska skulptörer under 1900-talet
Representerade vid Nationalmuseum
Representerade vid Moderna museet
Gravsatta på Djursholms begravningsplats
Födda 1923
Avlidna 2008
Män